Włodzimierz Marcin Biały (ur. 19 lutego 1963 w Warszawie) – polski przedsiębiorca, od lutego 2021 r. prezes Warszawskiego Parku Przemysłowego.

W latach 1982–1987 studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1999 r. został dyrektorem Biura Inwestycji i Nieruchomości Ruch S.A., a w 2008 stał się prezesem spółki. W maju 2010 r. został odwołany wraz z całym zarządem z nieznanych przyczyn. Między 2010 a 2016 pracował w spółce Griffin Real Estate, a w latach 2017–2020 był dyrektorem zarządzającym Euros Energy.

Przypisy 

Urodzeni w 1963
Ludzie urodzeni w Warszawie
Polscy przedsiębiorcy XX wieku
Polscy przedsiębiorcy XXI wieku